Schloss Schnait steht für folgende Gebäude in Weinstadt,  	Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg:

 Altes Schloss Schnait
 Neues Schloss Schnait